Európa legnagyobb légitársaságai többféle szempont szerint rangsorolhatók. A listán orosz és török, illetve kazahsztáni és azerbajdzsáni székhelyű vállalatok is szerepelnek.

Szállított személyek száma 
Összes menetrendszerűen szállított (millió) utas 2005 és 2021 között.

Légitársaságok és konszernek

Megjegyzések
  Összegezve a Lauda Europe, a Ryanair UK, a Malta Air és a Buzz adatait is.
  Összegezve a Lufthansa Regional (beleértve a Lufthansa CityLine és az Air Dolomiti), az Eurowings, a Swiss International Air Lines (beleértve az Edelweiss Air), az Austrian Airlines és a Brussels Airlines adatait is.
  Összegezve a Rossiya Airlines, a Pobeda és az Aurora adatait is.
  Összegezve az AnadoluJet adatait is.
  Összegezve az Air France (beleértve az Air France Hop és a Transavia France) és a KLM (beleértve a KLM Cityhopper és a Transavia) adatait is.
  Összegezve a British Airways (beleértve a BA CityFlyer), az Iberia (beleértve az Air Nostrum és az Iberia Express), a Vueling, a Level és az Aer Lingus (beleértve az Aer Lingus Regional) adatait is.
  Összegezve a Wizz Air UK, a Wizz Air Abu Dhabi és a Wizz Air Malta adatait is.
  Összegezve az EasyJet UK, az EasyJet Switzerland és az EasyJet Europe adatait is.
  Összegezve a Citrus adatait is.
  Összegezve a Scandinavian Airlines (beleértve a Scandinavian Airlines Connect) adatait is.
  Összegezve az Olympic Air adatait is.
  Összegezve a Norwegian Air Norway és a Norwegian Air Sweden adatait is.
  Összegezve a TAP Express adatait is.
  Összegezve a LOT Charters adatait is.
  Összegezve a TUI fly Netherlands, a TUI fly Belgium, a TUI fly Deutschland, a TUI fly Nordic, a Thomson Airways és a Corsair International adatait is.
  Összegezve a České aerolinie, a Smartwings, a Smartwings Hungary, a Smartwings Poland és a Smartwings Lovakia adatait.
  Összegezve az Icelandair és az Air Iceland Connect adatait.

Források

További információk
 Légitársaságok listája
 Légitársaság
 A világ legnagyobb légitársaságai

Fordítás 
 

Légitársaságok
Rekordok
Légi közlekedéssel kapcsolatos listák
Európa légi közlekedése
Cégek listái
légitársaság